

Editoria 
 L'Avvenire d'Italia – il primo quotidiano di ispirazione cattolica italiano (1896-1968)
 Avvenire – quotidiano italiano fondato nel 1968, nato dalla fusione di L'Italia e L'Avvenire d'Italia
 L'Avvenire dei lavoratori –  quotidiano socialista svizzero di lingua italiana

Musica 
 L'avvenire – album di Luca Carboni
 L'avvenire – singolo di Marcella Bella del 1974, dall'album Metamorfosi